

Cognome 
 Rockefeller, famosa famiglia di imprenditori statunitensi, di cui fanno parte, tra gli altri:
 John Davison Rockefeller
 John Davison Rockefeller Jr.
 Abby Aldrich Rockefeller
 Nelson Rockefeller
 David Rockefeller
 John Davison Rockefeller IV
 Laura Spelman Rockefeller

 Fondazione Rockefeller
 Rockefeller Center
 Rockefeller University
 John D. Rockefeller, Jr. Memorial Parkway

Musica
Rockefeller Street album di Getter Jaani
Rockefeller Street, brano musicale dell'omonimo album

Televisione
 Rockfeller, pupazzo televisivo, famoso in Italia, negli anni ottanta